Ждрал
 Ждралови (породица)
 Ждралови (ред)